Paradis – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana
 Paradis – nocny lokal w międzywojennej Warszawie
 Paradis – kolejowy przystanek osobowy w Paradis, w regionie Rogaland w Norwegii